Клуб Казимира Піонтковського — символічний реєстр футболістів і тренерів «Динамо (Київ)», яким вдалося здобути з «блакитно-білими» хоча б один офіційний трофей. Клуб було засновано влітку 2017 року у редакції газети «Український футбол».

Регламент 
Вибір назви Клубу на честь півзахисника 1920-х — 1930-х пояснюється тим, що саме за капітанства Казимира Піонтковського 1931 року столична команда здобула свій стартовий офіційний титул найвищого рангу, перемігши на Динаміаді Української СРР.

За основу емблеми Клубу Казимира Піонтковського взято дружній шарж Народного художника України Анатолія Василенка. Логотип у вигляді круглого щита з назвою Клубу, роком його заснування, шаржем на Казимира Піонтковського та видозміненим гербом київського «Динамо».

Офіційними турнірами вважаються: національні чемпіонати, Кубки, лігові Кубки та Суперкубки, відомчі першості, континентальні змагання УЄФА, а також Кубок чемпіонів СНД. Переможцями офіційних турнірів вважаються гравці й наставники, які виконали встановлені нормативи:
 Чемпіонат СРСР На документальному рівні було визначено, що медаль може отримати гравець, який провів упродовж сезону мінімум 50 % матчів або 34 %, якщо він виступав за збірні (спочатку це стосувалося національної команди, з 1980-х норматив розширили для молодіжки, а наприкінці того ж десятиліття — для футболістів юнацьких команд).
 Кубок СРСР / Кубок комсомолу СРСР / Динаміада СРСР-СНД Існувало офіційне правило: відзнаку тріумфатора заслужив той, хто провів бодай хвилину у виграному фіналі.
 Чемпіонат України Перед стартом дебютної першості 1992 року ФФУ ухвалила постанову, відповідно до якої, по-перше, призером турніру мав право вважатися футболіст, який з'являвся на полі хоча б у чверті (25 %) зустрічей, по-друге, на всю команду виділяли не більше 25 комплектів медалей відповідного ґатунку.
 Динаміада Української СРР / Кубок Української РСР / Кубок України / Кубок вищої ліги України Володарями Чаші ставали  ті, хто виходив на поле у фіналі.
 Кубок сезону Української РСР / Кубок сезону СРСР / Суперкубок України Володарі звання — учасники матчу.
 Кубок володарів Кубків УЄФА / Суперкубок УЄФА / Кубок чемпіонів СНД До початку 1990-х у континентальному футболі існував принцип: лише гравці, які виходили на поле у виграшних вирішальних матчах, отримували невеликі копії єврокубка.
 Тренери Впродовж тріумфальних сезонів киян іноді очолювали два-три наставники: за таких випадків логічно вважати, що найбільшу лепту в перемогу вносить той, із ким команда завершує змагання.

Динамівці — переможці офіційних турнірів

Чемпіони СРСР 

 1961
 1. О.Макаров 2. М.Кольцов 3. А.Сучков 4. Ю.Войнов 5. Й.Сабо 6. О.Базилевич 7. В.Трояновський 8. В.Серебряников 9. В.Лобановський 10. В.Каневський 11. А.Біба 12. В.Ануфрієнко 13. В.Щегольков 14. В.Турянчик Тренер: В. Д. Соловйов
 1966
 1. Є.Рудаков 2. В.Щегольков (2 титул) 3. В.Соснихін 4. Л.Островський 5. В.Мунтян 6. В.Турянчик (2) 7. В.Поркуян 8. А.Пузач 9. Ф.Медвідь 10. А.Біба (2) 11. А.Бишовець 12. В.Хмельницький 13. Вол. Левченко 14. С.Круликовський 15. В.Серебряников (2) 16. Й.Сабо (2) Тренер: В. О. Маслов
 1967
 1. Є.Рудаков (2) 2. В.Банников 3. В.Щегольков (3) 4. В.Соснихін (2) 5. Л.Островський (2) 6. Й.Сабо (3) 7. В.Турянчик (3) 8. В.Серебряников (3) 9. А.Бишовець (2) 10. В.Мунтян (2) 11. Ф.Медвідь (2) 12. А.Біба (3) 13. В.Хмельницький (2) 14. С.Круликовський (2) 15. Вол. Левченко (2) 16. А.Пузач (2) 17. В.Поркуян (2) Тренер: В. О. Маслов (2)
 1968
 1. В.Банников (2) 2. Є.Рудаков (3) 3. В.Соснихін (3) 4. Вол. Левченко (3) 5. В.Турянчик (4) 6. В.Мунтян (3) 7. А.Бишовець (3) 8. В.Поркуян (3) 9. Ф.Медвідь (3) 10. В.Серебряников (4) 11. В.Хмельницький (3) 12. А.Пилипчук 13. Й.Сабо (4) 14. С.Круликовський (3) 15. А.Пузач (3) Тренер: В. О. Маслов (3)
 1971
 1. Є.Рудаков (4) 2. С.Доценко 3. В.Соснихін (4) 4. В.Матвієнко 5. С.Решко 6. В.Трошкін 7. В.Мунтян (4) 8. А.Пузач (4) 9. В.Веремеєв 10. Р.Журавський 11. В.Хмельницький (4) 12. А.Боговик 13. Ф.Медвідь (4) 14. В.Колотов 15. А.Бишовець (4) Тренер: О. О. Севидов
 1974
 1. Є.Рудаков (5) 2. В.Матвієнко (2) 3. М.Фоменко 4. С.Решко (2) 5. В.Маслов 6. В.Онищенко 7. Л.Буряк 8. В.Веремеєв (2) 9. О.Блохін 10. В.Трошкін (2) 11. В.Колотов (2) 12. А.Шепель 13. В.Мунтян (5) Тренери: В. В. Лобановський + О. П. Базилевич
 1975
 1. Є.Рудаков (6) 2. А.Коньков 3. В.Матвієнко (3) 4. Л.Буряк (2) 5. С.Решко (3) 6. В.Трошкін (3) 7. В.Мунтян (6) 8. В.Онищенко (2) 9. В.Колотов (3) 10. В.Веремеєв (3) 11. О.Блохін (2) 12. М.Фоменко (2) 13. О.Дамін 14. В.Зуєв Тренери: В. В. Лобановський (2) + О. П. Базилевич (2)
 1977
 1. В.Юрковський 2. А.Коньков (2) 3. В.Матвієнко (4) 4. М.Фоменко (3) 5. С.Решко (4) 6. В.Трошкін (4) 7. В.Мунтян (7) 8. П.Слободян 9. Л.Буряк (3) 10. О.Бережний 11. О.Блохін (3) 12. В.Веремеєв (4) 13. В.Онищенко (3) 14. В.Безсонов 15. В.Лозинський 16. В.Колотов (4) Тренер: В. В. Лобановський (3)
 1980
 1. Ю.Роменський 2. А.Коньков (3) 3. В.Безсонов (2) 4. С.Журавльов 5. А.Дем'яненко 6. В.Лозинський (2) 7. Л.Буряк (4) 8. О.Хапсаліс 9. В.Євтушенко 10. О.Бойко 11. В.Веремеєв (5) 12. О.Блохін (4) 13. С.Балтача 14. В.Каплун 15. В.Колотов (5) Тренер: В. В. Лобановський (4)
 1981
 1. М.Михайлов 2. А.Коньков (4) 3. С.Балтача (2) 4. А.Баль 5. А.Дем'яненко (2) 6. В.Лозинський (3) 7. Л.Буряк (5) 8. В.Безсонов (3) 9. О.Бойко (2) 10. О.Хапсаліс (2) 11. В.Євтушенко (2) 12. О.Блохін (5) 13. В.Веремеєв (6) 14. В.Хлус 15. Я.Думанський Тренер: В. В. Лобановський (5)
 1985
 1. М.Михайлов (2) 2. О.Кузнєцов 3. С.Балтача (3) 4. В.Євсеєв 5. А.Дем'яненко (3) 6. В.Рац 7. П.Яковенко 8. А.Баль (2) 9. І.Яремчук 10. О.Михайличенко 11. І.Бєланов 12. В.Євтушенко (3) 13. О.Блохін (6) 14. О.Заваров 15. В.Безсонов (4) Тренер: В. В. Лобановський (6)
 1986
 1. Вік. Чанов 2. В.Безсонов (5) 3. С.Балтача (4) 4. О.Кузнєцов (2) 5. А.Дем'яненко (4) 6. В.Рац (2) 7. П.Яковенко (2) 8. А.Баль (3) 9. І.Яремчук (2) 10. О.Заваров (2) 11. В.Євтушенко (4) 12. І.Бєланов (2) 13. О.Блохін (7) 14. О.Михайличенко (2) 15. В.Євсеєв (2) Тренер: В. В. Лобановський (7)
 1990
 1. Вік. Чанов (2) 2. О.Кузнєцов (3) 3. С.Шматоваленко 4. В.Рац (3) 5. О.Лужний 6. Г.Литовченко 7. О.Саленко 8. О.Протасов 9. С.Заєць 10. І.Яремчук (3) 11. А.Цвейба 12. О.Михайличенко (3) 13. А.Дем'яненко (5) 14. С.Юран 15. С.Ковалець 16. А.Анненков 17. В.Безсонов (6) Тренери: В. В. Лобановський (8) + А. К. Пузач

Володарі Кубка СРСР 
 1954
 1. О.Макаров 2. А.Ларіонов 3. В.Голубєв 4. Т.Попович 5. О.Кольцов 6. М.Михалина 7. В.Богданович 8. В.Терентьєв 9. П.Віньковатий 10. А.Зазроєв 11. М.Коман 12. Вік. Фомін Тренер: О. О. Ошенков
 1964
 1. В.Банников 2. В.Щегольков 3. В.Соснихін 4. В.Турянчик 5. Л.Островський 6. Й.Сабо 7. А.Біба 8. Ф.Медвідь 9. О.Базилевич 10. В.Каневський 11. В.Серебряников Тренер: В. О. Маслов
 1965/66
 1. Є.Рудаков 2. В.Банников (2) 3. В.Щегольков (2) 4. В.Соснихін (2) 5. В.Турянчик (2) 6. Л.Островський (2) 7. Й.Сабо (2) 8. А.Біба (2) 9. Ф.Медвідь (2) 10. В.Серебряников (2) 11. А.Бишовець 12. В.Хмельницький 13. С.Круликовський Тренер: В. О. Маслов (2)
 1974
 1. Є.Рудаков (2) 2. В.Самохін 3. Л.Буряк 4. А.Шепель 5. В.Матвієнко 6. М.Фоменко 7. С.Решко 8. В.Трошкін 9. В.Мунтян 10. В.Онищенко 11. В.Колотов 12. В.Веремеєв 13. О.Блохін Тренери: В. В. Лобановський + О. П. Базилевич
 1978
 1. В.Юрковський 2. В.Безсонов 3. С.Балтача 4. М.Фоменко (2) 5. С.Решко (2) 6. В.Колотов (2) 7. В.Лозинський 8. Л.Буряк (2) 9. В.Онищенко (2) 10. О.Хапсаліс 11. О.Бережний 12. В.Веремеєв (2) 13. О.Блохін (2) Тренер: В. В. Лобановський (2)
 1982
 1. Вік. Чанов 2. О.Сорокалєт 3. С.Балтача (2) 4. С.Журавльов 5. А.Дем'яненко 6. В.Лозинський (2) 7. Л.Буряк (3) 8. Я.Думанський 9. А.Баль 10. В.Євтушенко 11. В.Веремеєв (3) 12. О.Бойко 13. О.Блохін (3) 14. В.Хлус Тренер: В. В. Лобановський (3)
 1984/85
 1. М.Михайлов 2. В.Безсонов (2) 3. С.Балтача (3) 4. О.Кузнєцов 5. А.Дем'яненко (2) 6. В.Рац 7. П.Яковенко 8. В.Євтушенко (2) 9. А.Баль (2) 10. О.Заваров 11. В.Євсеєв 12. І.Бєланов 13. І.Яремчук 14. О.Блохін (4) Тренер: В. В. Лобановський (4)
 1986/87
 1. Вік. Чанов (2) 2. О.Михайличенко 3. С.Балтача (4) 4. О.Кузнєцов (2) 5. А.Дем'яненко (3) 6. В.Рац (2) 7. П.Яковенко (2) 8. А.Баль (3) 9. О.Заваров (2) 10. В.Євтушенко (3) 11. О.Блохін (5) 12. І.Яремчук (2) 13. В.Горілий Тренер: В. В. Лобановський (5)
 1989/90
 1. Вік. Чанов (3) 2. С.Шматоваленко 3. А.Цвейба 4. О.Кузнєцов (3) 5. А.Дем'яненко (4) 6. О.Лужний 7. В.Рац (3) 8. О.Михайличенко (2) 9. А.Баль (4) 10. Г.Литовченко 11. О.Саленко 12. О.Протасов 13. С.Заєць 14. С.Ковалець Тренер: В. В. Лобановський (6)

Володарі Кубка комсомолу СРСР 
 1965
 1. Є.Рудаков 2. В.Щегольков 3. С.Круликовський 4. Л.Островський 5. Й.Сабо 6. В.Турянчик 7. О.Базилевич 8. В.Веригін 9. В.Серебряников 10. Ф.Медвідь 11. А.Біба 12. В.Дровецький Тренер: В. О. Маслов

Володарі Кубка сезону СРСР 
 1980
 1. Ю.Роменський 2. А.Коньков 3. С.Балтача 4. А.Баль 5. В.Безсонов 6. В.Лозинський 7. Л.Буряк 8. А.Дем'яненко 9. О.Хапсаліс 10. В.Євтушенко 11. О.Бойко 12. В.Веремеєв 13. С.Юрчишин 14. О.Блохін Тренер: В. В. Лобановський
 1985
 1. Вік. Чанов 2. І.Яремчук 3. С.Балтача (2) 4. О.Кузнєцов 5. А.Дем'яненко (2) 6. В.Рац 7. П.Яковенко 8. А.Баль (2) 9. В.Безсонов (2) 10. О.Заваров 11. І.Бєланов 12. В.Євтушенко (2) 13. О.Блохін (2) 14. О.Щербаков Тренер: В. В. Лобановський (2)
 1986
 1. Вік. Чанов (2) 2. В.Безсонов (3) 3. С.Балтача (3) 4. О.Кузнєцов (2) 5. А.Дем'яненко (3) 6. В.Рац (2) 7. О.Михайличенко 8. А.Баль (3) 9. П.Яковенко (2) 10. В.Євсеєв 11. В.Євтушенко (3) 12. І.Бєланов (2) 13. О.Блохін (3) Тренер: В. В. Лобановський (3)

Чемпіони Динаміади СРСР-СНД 
 1987
 1. А.Ковтун 2. В.Євсеєв 3. В.Каратаєв 4. В.Горілий 5. С.Заєць 6. Р.Колоколов 7. О.Деревинський 8. І.Жабченко 9. Р.Зуб 10. С.Погодін 11. С.Процюк 12. О.Михайличенко 13. О.Морозов 14. О.Гущин Тренер: В. В. Лобановський
 1991/92
 1. І.Кутєпов 2. О.Лужний 3. А.Алексаненков 4. І.Панкратьєв 5. О.Волотьок 6. А.Дем'яненко 7. П.Шкапенко 8. М.Зуєнко 9. С.Ковалець 10. П.Яковенко 11. С.Беца 12. С.Заєць (2) 13. В.Шаран 14. В.Мороз 15. Ю.Грицина 16. В.Мінтенко 17. Ю.Мороз Тренер: А. К. Пузач

Володарі Кубка Української РСР 
 1936
 1. М.Трусевич 2. В.Правовєров 3. О.Клименко 4. Ф.Тютчев 5. І.Кузьменко 6. М.Путистін 7. М.Гончаренко 8. В.Шиловський 9. К.Шегоцький 10. П.Комаров 11. М.Коротких 12. М.Махиня Тренер: М. Д. Товаровський
 1937
 1. М.Трусевич (2) 2. В.Правовєров (2) 3. О.Клименко (2) 4. Ф.Тютчев (2) 5. М.Коротких (2) 6. Й.Ліфшиць 7. І.Кузьменко (2) 8. М.Гончаренко (2) 9. В.Шиловський (2) 10. К.Шегоцький (2) 11. П.Комаров (2) 12. М.Махиня (2) Тренер: М. Д. Товаровський (2)
 1938
 1. А.Ідзковський 2. М.Махиня (3) 3. О.Клименко (3) 4. І.Кузьменко (3) 5. Й.Ліфшиць (2) 6. В.Правовєров (3) 7. М.Гончаренко (3) 8. В.Шиловський (3) 9. П.Лайко 10. П.Комаров (3) 11. Б.Афанасьєв Тренер: Вол. В. Фомін
 1944
 1. А.Ідзковський (2) 2. М.Махиня (4) 3. В.Сухарєв 4. В.Балакін 5. М.Хижников 6. Д.Васильєв 7. М.Балакін 8. Л.Корчевський 9. І.Сєров 10. К.Калач 11. П.Віньковатий Тренер: М. Б. Махиня
 1946
 1. А.Зубрицький 2. М.Бобков 3. М.Махиня (5) 4. М.Кузнєцов 5. О.Шевцов 6. А.Садовський 7. В.Рогозянський 8. М.Шевелянчик 9. О.Щанов 10. О.Жуков 11. А.Горохов 12. П.Віньковатий (2) Тренер: А. Л. Ідзковський
 1947
 1. А.Зубрицький (2) 2. К.Скрипченко 3. З.Гершин 4. В.Рогозянський (2) 5. А.Жиган 6. О.Принц 7. В.Севастьянов 8. В.Жилін 9. П.Дементьєв 10. М.Чаплигін 11. П.Віньковатий (3) 12. Ф.Дашков Тренер: К. В. Шегоцький
 1948
 1. К.Скрипченко (2) 2. М.Бобков (2) 3. А.Лерман 4. А.Жиган (2) 5. О.Принц (2) 6. В.Севастьянов (2) 7. М.Гаврилюк 8. В.Жилін (2) 9. О.Жуков (2) 10. І.Фабіян 11. П.Віньковатий (4) 12. Г.Пономарьов Тренер: І. А. Натаров

Володарі Кубка сезону Української РСР 
 1936
 1. А.Ідзковський 2. В.Правовєров 3. О.Клименко 4. І.Кузьменко 5. Й.Ліфшиць 6. М.Путистін 7. М.Гончаренко 8. В.Шиловський 9. К.Шегоцький 10. П.Комаров 11. М.Махиня Тренер: М. Д. Товаровський
 1937
 1. М.Трусевич 2. М.Махиня (2) 3. О.Клименко (2) 4. І.Кузьменко (2) 5. Й.Ліфшиць (2) 6. В.Гребер 7. М.Гончаренко (2) 8. В.Шиловський (2) 9. К.Шегоцький (2) 10. П.Комаров (2) 11. М.Коротких Тренер: Вол. В. Фомін

Чемпіони Динаміади Української СРР 
 1931
 1.А.Поталов 2. М.Денисов 3. М. Свиридовський 4. Ф. Тютчев 5. К. Піонтковський 6. Г. Бланк 7. С. Синиця 8. М. Малхасов 9. О. Сердюк 10. В. Садовський 11. М. Печений. Інструктор: Л. Ф. Коген
 1933
 1. А. Ідзковський 2. Ф. Тютчев (2) 3. В. Весеньєв 4. І. Панін 5. В. Сухарєв 6. В. Єпішин 7. М. Путистін 8. К. Шегоцький 9. О. Сердюк (2) 10. В. Прокоф'єв 11. М. Махиня. Інструктор: Л. Ф. Коген (2)
 1935
 1. А.Ідзковський (2) 2. А.Поталов (2) 3. В.Правовєров 4. О.Клименко 5. Ф.Тютчев (3) 6. І.Кузьменко 7. М.Путистін (2) 8. М.Гончаренко 9. Ф.Кузьменко 10. П.Комаров 11. М.Коротких 12. М.Махиня (2) 13. М.Лучко Тренер: М. Д. Товаровський

Чемпіони України 
 1992/93
 1. В.Мартінкенас 2. І.Кутєпов 3. О.Лужний 4. А.Цвейба 5. А.Дем'яненко 6. С.Шматоваленко 7. С.Беца 8. С.Заєць 9. А.Анненков 10. В.Леоненко 11. В.Мінтенко 12. Ю.Грицина 13. В.Шаран 14. С.Ковалець 15. П.Шкапенко 16. С.Ребров 17. С.Мізін 18. В.Пономаренко 19. Д.Топчієв 20. В.Хруслов 21. П.Яковенко 22. А.Алексаненков 23. І.Панкратьєв 24. М.Зуєнко 25. А.Безсмертний Тренер: М. І. Фоменко
 1993/94
 1. І.Кутєпов (2) 2. А.Ковтун 3. О.Шовковський 4. О.Лужний (2) 5. В.Пономаренко (2) 6. В.Хруслов (2) 7. С.Шматоваленко (2) 8. В.Шаран (2) 9. С.Ковалець (2) 10. С.Ребров (2) 11. А.Анненков (2) 12. Ю.Грицина (2) 13. В.Прудиус 14. Д.Топчієв (2) 15. В.Леоненко (2) 16. П.Шкапенко (2) 17. О.Призетко 18. С.Мізін (2) 19. В.Ващук 20. В.Мінтенко (2) 21. А.Хомин 22. М.Джишкаріані 23. М.Деменко 24. А.Зав'ялов Тренер: Й. Й. Сабо
 1994/95
 1. О.Шовковський (2) 2. О.Лужний (3) 3. В.Ващук (2) 4. А.Хомин (2) 5. В.Косовський 6. С.Ковалець (3) 7. С.Мізін (3) 8. С.Скаченко 9. Д.Михайленко 10. В.Леоненко (3) 11. С.Ребров (3) 12. П.Шкапенко (3) 13. О.Призетко (2) 14. С.Леженцев 15. В.Шаран (3) 16. А.Шевченко 17. Ю.Дмитрулін 18. Ю.Калитвинцев 19. Є.Похлєбаєв 20. С.Шматоваленко (3) 21. С.Коновалов 22. Ю.Максимов 23. С.Беженар Тренер: М. П. Павлов
 1995/96
 1. О.Шовковський (3) 2. А.Ковтун (2) 3. Ю.Дмитрулін (2) 4. С.Беженар (2) 5. О.Головко 6. С.Шматоваленко (4) 7. В.Косовський (2) 8. Є.Похлєбаєв (2) 9. Ю.Калитвинцев (2) 10. Д.Михайленко (2) 11. С.Ребров (4) 12. П.Шкапенко (4) 13. С.Скаченко (2) 14. А.Шевченко (2) 15. Ю.Максимов (2) 16. С.Коновалов (2) 17. О.Лужний (4) 18. В.Леоненко (4) 19. І.Костюк 20. С.Мізін (4) 21. В.Ващук (3) 22. А.Хомин (3) Тренер: Й. Й. Сабо (2)
 1996/97
 1. О.Шовковський (4) 2. О.Лужний (5) 3. С.Беженар (3) 4. О.Головко (2) 5. О.Хацкевич 6. Ю.Максимов (3) 7. Ю.Калитвинцев (3) 8. В.Кардаш 9. В.Белькевич 10. С.Ребров (5) 11. А.Шевченко (3) 12. Ю.Дмитрулін (3) 13. Д.Михайленко (3) 14. В.Косовський (3) 15. В.Ващук (4) 16. П.Шкапенко (5) 17. А.Гусін 18. В.Леоненко (5) Тренер: В. В. Лобановський
 1997/98
 1. О.Шовковський (5) 2. О.Лужний (6) 3. О.Головко (3) 4. В.Ващук (5) 5. Ю.Дмитрулін (4) 6. А.Гусін (2) 7. О.Хацкевич (2) 8. Ю.Калитвинцев (4) 9. Д.Михайленко (4) 10. В.Кардаш (2) 11. В.Белькевич (2) 12. О.Радченко 13. С.Ребров (6) 14. А.Шевченко (4) 15. Ю.Максимов (4) 16. В.Косовський (4) 17. О.Герасименко 18. К.Каладзе 19. В.Маковський 20. С.Беженар (4) Тренер: В. В. Лобановський (2)
 1998/99
 1. О.Шовковський (6) 2. А.Гусін (3) 3. О.Хацкевич (3) 4. Д.Михайленко (5) 5. О.Головко (4) 6. В.Ващук (6) 7. Ю.Дмитрулін (5) 8. К.Каладзе (2) 9. Ю.Калитвинцев (5) 10. В.Косовський (5) 11. А.Шевченко (5) 12. С.Ребров (7) 13. О.Герасименко (2) 14. В.Белькевич (3) 15. О.Лужний (7) 16. А.Яшкін 17. В.Кардаш (3) 18. О.Кирюхін 19. О.Венглинський 20. С.Кормильцев 21. С.Серебренников Тренер: В. В. Лобановський (3)
 1999/2000
 1. О.Шовковський (7) 2. В.Кернозенко 3. О.Герасименко (3) 4. О.Головко (5) 5. В.Ващук (7) 6. Ю.Дмитрулін (6) 7. К.Каладзе (3) 8. А.Яшкін (2) 9. С.Кормильцев (2) 10. А.Гусін (4) 11. С.Ребров (8) 12. В.Кардаш (4) 13. С.Коновалов (3) 14. М.Шацьких 15. Р.Мамедов 16. С.Федоров 17. В.Белькевич (4) 18. А.Несмачний 19. О.Хацкевич (4) 20. Г.Деметрадзе 21. Д.Михайленко (6) Тренер: В. В. Лобановський (4)
 2000/01
 1. О.Шовковський (8) 2. О.Хацкевич (5) 3. А.Гусін (5) 4. О.Головко (6) 5. В.Ващук (8) 6. Ю.Дмитрулін (7) 7. Г.Деметрадзе (2) 8. В.Белькевич (5) 9. А.Несмачний (2) 10. М.Шацьких (2) 11. Г.Мороз 12. Л.Боднар 13. А.Яшкін (3) 14. К.Каладзе (4) 15. О.Мелащенко 16. Г.Пеєв 17. Ф.Чернат 18. В.Кузьмичов 19. С.Федоров (2) 20. С.Серебренников (2) Тренер: В. В. Лобановський (5)
 2002/03
 1. О.Шовковський (9) 2. В.Рева 3. Л.Боднар (2) 4. С.Федоров (3) 5. Г.Гавранчич 6. А.Несмачний (3) 7. Ю.Дмитрулін (8) 8. А.Гусін (6) 9. Т.Гіоане 10. Г.Пеєв (2) 11. В.Белькевич (6) 12. Ф.Чернат (2) 13. О.Мелащенко (2) 14. М.Шацьких (3) 15. О.Хацкевич (6) 16. Г.Саблич 17. Діого Ринкон 18. Й.Лєко 19. О.Головко (7) 20. Л.Ідахор 21. В.Ващук (9) Тренер: О. О. Михайличенко
 2003/04
 1. О.Шовковський (10) 2. В.Рева (2) 3. О.Хацкевич (7) 4. Б.ель-Каддурі 5. С.Федоров (4) 6. А.Гусін (7) 7. Діого Ринкон (2) 8. О.Гусєв 9. Ю.Дмитрулін (9) 10. Г.Гавранчич (2) 11. В.Белькевич (7) 12. А.Несмачний (4) 13. Й.Лєко (2) 14. М.Шацьких (4) 15. Т.Гіоане (2) 16. Ф.Чернат (3) 17. Г.Пеєв (3) 18. М.Верпаковськис 19. Д.Онищенко 20. О.Мелащенко (3) 21. А.Мілевський 22. О.Яценко 23. С.Корніленко 24. Р.Бідненко 25. Г.Саблич (2) Тренер: О. О. Михайличенко (2)
 2006/07
 1. О.Шовковський (11) 2. К.Корреа 3. С.Ребров (9) 4. Г.Гавранчич (3) 5. Діого Ринкон (3) 6. М.Шацьких (5) 7. О.Гусєв (2) 8. Р.Ротань 9. Б.ель-Каддурі (2) 10. А.Юссуф 11. А.Мілевський (2) 12. М.Маркович 13. Т.Михалик 14. А.Несмачний (5) 15. В.Белькевич (8) 16. Ф.Чернат (4) 17. Родриго 18. Клебер 19. В.Ващук (10) 20. Т.Гіоане (3) 21. Родольфо 22. В.Мандзюк Тренер: А. В. Дем'яненко
 2008/09
 1. О.Шовковський (12) 2. С.Богуш 3. О.Вукоєвич 4. О.Алієв 5. І.Бангура 6. Бетао 7. А.Мілевський (3) 8. Б.ель-Каддурі (3) 9. А.Несмачний (6) 10. Т.Гіоане (4) 11. М.Нінкович 12. Р.Єременко 13. Т.Михалик (2) 14. П.Діакате 15. А.Кравець 16. М.Асатіані 17. Р.Зозуля 18. К.Корреа (2) 19. А.Юссуф (2) 20. А.Ярмоленко 21. О.Гусєв (3) 22. С.Кравченко Тренер: Ю. П. Сьомін
 2014/15
 1. О.Шовковський (13) 2. О.Рибка 3. Ю.Беланда 4. В.Буяльський 5. Д.Віда 6. О.Гусєв (4) 7. Данило Сильва 8. А.Драгович 9. А.Кравець (2) 10. Д.Ленс 11. Є.Макаренко 12. Д.Мбокані 13. Л.Теодорчик 14. В.Антунеш 15. М.Велозу 16. С.Рибалка 17. С.Сидорчук 18. Є.Хачериді 19. А.Ярмоленко (2) 20. Р.Безус Тренер: С. С. Ребров
 2015/16
 1. О.Шовковський (14) 2. М.Морозюк 3. Ю.Беланда (2) 4. В.Буяльський (2) 5. Д.Віда (2) 6. О.Гусєв (5) 7. Данило Сильва (2) 8. А.Драгович (2) 9. А.Кравець (3) 10. Ж.Мораєс 11. Д.Гармаш 12. Д.Гонсалес 13. Л.Теодорчик (2) 14. В.Антунеш (2) 15. М.Велозу (2) 16. С.Рибалка (2) 17. С.Сидорчук (2) 18. Є.Хачериді (2) 19. А.Ярмоленко (3) 20. Р.Петрович Тренер: С. С. Ребров (2)

Володарі Кубка України 
 1992/93
 1. І.Кутєпов 2. О.Лужний 3. В.Пономаренко 4. В.Хруслов 5. В.Шаран 6. С.Шматоваленко 7. С.Ребров 8. С.Ковалець 9. А.Анненков 10. Ю.Грицина 11. П.Шкапенко 12. Д.Топчієв 13. В.Леоненко 14. А.Безсмертний Тренер: М. І. Фоменко
 1995/96
 1. О.Шовковський 2. О.Лужний (2) 3. С.Беженар 4. О.Головко 5. С.Шматоваленко (2) 6. Д.Михайленко 7. С.Ребров (2) 8. П.Шкапенко (2) 9. Ю.Максимов 10. Ю.Калитвинцев 11. В.Косовський 12. В.Леоненко (2) 13. Є.Похлєбаєв 14. А.Шевченко Тренер: Й. Й. Сабо
 1997/98
 1. О.Шовковський (2) 2. О.Кирюхін 3. О.Герасименко 4. Ю.Калитвинцев (2) 5. О.Головко (2) 6. В.Ващук 7. А.Гусін 8. Д.Михайленко (2) 9. К.Каладзе 10. В.Кардаш 11. О.Радченко 12. В.Косовський (2) 13. А.Шевченко (2) 14. С.Ребров (3) Тренер: В. В. Лобановський
 1998/99
 1. О.Шовковський (3) 2. О.Лужний (3) 3. О.Хацкевич 4. С.Кормильцев 5. О.Головко (3) 6. В.Ващук (2) 7. Ю.Дмитрулін 8. О.Герасименко (2) 9. В.Белькевич 10. А.Гусін (2) 11. А.Шевченко (3) 12. С.Ребров (4) 13. С.Серебренников Тренер: В. В. Лобановський (2)
 2000
 1. В.Кернозенко 2. О.Хацкевич (2) 3. Р.Мамедов 4. А.Яшкін 5. О.Головко (4) 6. В.Ващук (3) 7. Ю.Дмитрулін (2) 8. К.Каладзе (2) 9. В.Белькевич (2) 10. А.Гусін (3) 11. М.Шацьких 12. Г.Деметрадзе 13. С.Ребров (5) Тренер: В. В. Лобановський (3)
 2002/03
 1. В.Рева 2. С.Федоров 3. О.Головко (5) 4. А.Несмачний 5. Г.Гавранчич 6. Г.Саблич 7. О.Хацкевич (3) 8. Й.Лєко 9. Діого Ринкон 10. А.Гусін (4) 11. В.Белькевич (3) 12. Г.Пеєв 13. М.Шацьких (2) Тренер: О. О. Михайличенко
 2004/05
 1. О.Шовковський (4) 2. Родольфо 3. Ф.Чернат 4. Й.Лєко (2) 5. Діого Ринкон (2) 6. М.Шацьких (3) 7. В.Белькевич (4) 8. О.Гусєв 9. М.Верпаковськис 10. А.Несмачний (2) 11. Г.Гавранчич (2) 12. С.Федоров (2) 13. А.Юссуф 14. Родриго Тренер: Й. Й. Сабо (2)
 2005/06
 1. О.Шовковський (5) 2. С.Федоров (3) 3. В.Белькевич (5) 4. Родольфо (2) 5. Клебер 6. О.Гусєв (2) 7. В.Ващук (4) 8. А.Несмачний (3) 9. С.Ребров (6) 10. Діого Ринкон (3) 11. А.Мілевський 12. Г.Гавранчич (3) 13. М.Шацьких (4) 14. Р.Ротань Тренер: А. В. Дем'яненко
 2006/07
 1. О.Шовковський (6) 2. Т.Гіоане 3. К.Корреа 4. В.Мандзюк 5. Клебер (2) 6. М.Шацьких (5) 7. Діого Ринкон (4) 8. В.Белькевич (6) 9. Т.Михалик 10. О.Гусєв (3) 11. А.Несмачний (4) 12. В.Ващук (5) 13. М.Нінкович 14. Родриго (2) Тренер: А. В. Дем'яненко (2)
 2013/14
 1. О.Шовковський (7) 2. Д.Віда 3. Данило Сильва 4. А.Драгович 5. Є.Макаренко 6. Д.Гармаш 7. М.Велозу 8. Ю.Беланда 9. А.Ярмоленко 10. Д.Мбокані 11. Д.Ленс 12. О.Вукоєвич 13. С.Сидорчук 14. В.Калитвинцев Тренер: С. С. Ребров
 2014/15
 1. О.Шовковський (8) 2. Данило Сильва (2) 3. А.Драгович (2) 4. Є.Хачериді 5. Д.Віда (2) 6. С.Рибалка 7. М.Велозу (2) 8. А.Ярмоленко (2) 9. С.Сидорчук (2) 10. Д.Ленс (2) 11. А.Кравець 12. В.Антунеш 13. О.Гусєв (4) 14. Ю.Беланда (2) Тренер: С. С. Ребров (2)

Володарі Кубка вищої ліги України 
1992
 1. І.Кутєпов 2. С.Сирота 3. О.Лужний 4. А.Цвейба 5. А.Дем'яненко 6. М.Зуєнко 7. І.Панкратьєв 8. Ю.Мороз 9. Ю.Грицина 10. А.Анненков 11. С.Заєць 12. С.Беца 13. В.Мороз 14. О.Волотьок 15. В.Леоненко 16. В.Шаран 17. С.Ковалець Тренер: А. К. Пузач
2003
 1. О.Шовковський 2. Г.Гавранчич 3. А.Несмачний 4. Г.Саблич 5. О.Хацкевич 6. Т.Гіоане 7. Г.Пеєв 8. Й.Лєко 9. В.Белькевич 10. А.Гусін 11. О.Головко 12. Ф.Чернат 13. М.Шацьких 14. А.Мілевський 15. Діого Ринкон Тренер: О. О. Михайличенко

Володарі Суперкубка України 
 2004
 1. О.Шовковський 2. А.Гусін 3. О.Хацкевич 4. С.Федоров 5. М.Шацьких 6. О.Гусєв 7. Ю.Дмитрулін 8. Б.ель-Каддурі 9. В.Белькевич 10. Ф.Чернат 11. Діого Ринкон 12. Г.Гавранчич 13. Р.Бідненко Тренер: О. О. Михайличенко
 2006
 1. О.Шовковський (2) 2. Родольфо 3. Т.Михалик 4. С.Ребров 5. М.Нінкович 6. Р.Ротань 7. Г.Саблич 8. К.Корреа 9. Діого Ринкон (2) 10. А.Мілевський 11. М.Шацьких (2) 12. В.Белькевич (2) 13. Б.ель-Каддурі (2) 14. А.Юссуф 15. Родриго 16. М.Маркович 17. А.Єщенко Тренер: А. В. Дем'яненко
 2007
 1. О.Рибка 2. Т.Михалик (2) 3. В.Лисенко 4. А.Воронков 5. Д.Дедечко 6. Віт. Федорів 7. В.Мандзюк 8. Г.Гавранчич (2) 9. Д.Олійник 10. М.Нінкович (2) 11. М.Маркович (2) 12. О.Алієв 13. М.Морозюк Тренер: А. В. Дем'яненко (2)
 2009
 1. О.Шовковський (3) 2. О.Гусєв (2) 3. Р.Зозуля 4. Бетао 5. Є.Хачериді 6. А.Ярмоленко 7. Р.Єременко 8. О.Вукоєвич 9. Т.Гіоане 10. М.Нінкович (3) 11. О.Алієв (2) 12. С.Кравченко 13. Б.ель-Каддурі (3) 14. А.Мілевський (2) Тренер: В. Г. Газзаєв
 2011
 1. О.Шовковський (4) 2. Данило Сильва 3. А.Юссуф (2) 4. П.Діакате 5. Г.Попов 6. О.Гусєв (3) 7. О.Вукоєвич (2) 8. Л.Аруна 9. Р.Єременко (2) 10. А.Ярмоленко (2) 11. А.Мілевський (3) 12. Б.ель-Каддурі (4) 13. О.Алієв (3) 14. Д.Гармаш Тренер: Ю. П. Сьомін
 2016
 1. О.Шовковський (5) 2. М.Морозюк (2) 3. А.Драгович 4. Д.Віда 5. В.Антунеш 6. С.Сидорчук 7. М.Корзун 8. В.Буяльський 9. А.Громов 10. Д.Гонсалес 11. Ж.Мораєс 12. Є.Хачериді (2) 13. В.Федорчук 14. Д.Гармаш (2) Тренер: С. С. Ребров
 2018
 1. Д.Бойко 2. Т.Кендзьора 3. Т.Кадар 4. М.Бурда 5. М.Морозюк (3) 6. Б.Вербич 7. Че-Че 8. В.Шепелєв 9. В.Буяльський (2) 10. В.Циганков 11. А.Бесєдін 12. Д.Гармаш (3) 13. М.Шапаренко 14. С.Сидорчук (2) Тренер: О. М. Хацкевич
 2019
 1. Д.Бойко (2) 2. Т.Кендзьора (2) 3. Т.Кадар (2) 4. М.Бурда (2) 5. В.Миколенко 6. Б.Вербич (2) 7. Д.Гармаш (4) 8. В.Шепелєв (2) 9. В.Буяльський (3) 10. О.Караваєв 11. А.Бесєдін (2) 12. Г.Цитаїшвілі 13. К. де Пена 14. С.Сидорчук (3) Тренер: О. М. Хацкевич (2)

Володарі Кубка кубків УЄФА 
 1974/75
 1. Є.Рудаков 2. А.Коньков 3. В.Матвієнко 4. М.Фоменко 5. С.Решко 6. В.Трошкін 7. В.Мунтян 8. В.Онищенко 9. В.Колотов 10. Л.Буряк 11. О.Блохін Тренери: В. В. Лобановський + О. П. Базилевич
 1985/86
 1. Вік. Чанов 2. В.Безсонов 3. С.Балтача 4. А.Баль 5. О.Кузнєцов 6. А.Дем'яненко 7. В.Рац 8. П.Яковенко 9. І.Яремчук 10. О.Заваров 11. В.Євтушенко 12. І.Бєланов 13. О.Блохін (2) Тренер: В. В. Лобановський (2)

Володарі Суперкубка УЄФА 
 1975
 1. Є.Рудаков 2. А.Коньков 3. В.Зуєв 4. М.Фоменко 5. С.Решко 6. В.Трошкін 7. О.Дамін 8. П.Слободян 9. В.Колотов 10. Л.Буряк 11. О.Блохін 12. В.Мунтян 13. В.Онищенко 14. В.Веремеєв Тренери: В. В. Лобановський + О. П. Базилевич

Володарі Кубка чемпіонів СНД 
 1996
 1. А.Ковтун 2. В.Ващук 3. О.Лужний 4. С.Беженар 5. О.Головко 6. С.Шматоваленко 7. Д.Михайленко 8. Є.Похлєбаєв 9. С.Мізін 10. П.Шкапенко 11. В.Косовський 12. І.Костюк 13. П.Русак 14. С.Скаченко 15. А.Шевченко Тренер: Й. Й. Сабо
 1997
 1. О.Шовковський 2. О.Лужний (2) 3. С.Беженар (2) 4. О.Головко (2) 5. Ю.Дмитрулін 6. О.Хацкевич 7. В.Ващук (2) 8. Ю.Калитвинцев 9. В.Белькевич 10. С.Ребров 11. А.Шевченко (2) Тренер: В. В. Лобановський
 1998
 1. О.Шовковський (2) 2. О.Герасименко 3. С.Беженар (3) 4. О.Головко (3) 5. Д.Михайленко (2) 6. Ю.Дмитрулін (2) 7. К.Каладзе 8. Ю.Калитвинцев (2) 9. В.Косовський (2) 10. А.Шевченко (3) 11. А.Гусін Тренер: В. В. Лобановський (2)
 2002
 1. В.Рева 2. Л.Боднар 3. В.Ващук (3) 4. О.Головко (4) 5. А.Несмачний 6. Г.Пеєв 7. В.Кардаш 8. О.Хацкевич (2) 9. Г.Гавранчич 10. А.Гусін (2) 11. В.Белькевич (2) 12. В.Косовський (3) 13. Т.Гіоане 14. Л.Ідахор 15. М.Шацьких Тренер: В. В. Лобановський (3)

Зведена таблиця (1931—2016) 

Умовні позначення: Т — загальна кількість виграних турнірів, Ч — чемпіонати (СРСР + України), К — Кубки (СРСР + УРСР + України + Динаміада УСРР), СК — Суперкубки (СРСР + УРСР + України), ІК — інші кубкові турніри (Кубок комсомолу СРСР + Динаміада СРСР-СНД + Кубок вищої ліги України), ЄК — європейські Кубки УЄФА (Кубок Кубків + Суперкубок), РМК — регіональні міжконтинентальні Кубки ФІФА (Кубок чемпіонів СНД).

Джерела 
 Газета «Український футбол» за 31 жовтня 2008 року, № 122
 Газета «Український футбол» за 21 січня 2009 року, № 7
 Газета «Український футбол» за 27 січня 2009 року, № 10
 Газета «Український футбол» за 29 січня 2009 року, № 12
 Газета «Український футбол» за 10 лютого 2009 року, № 18
 Газета «Український футбол» за 17 лютого 2009 року, № 22
 Газета «Український футбол» за 26 лютого 2009 року, № 28
 Газета «Український футбол» за 26 березня 2013 року, № 22
 Газета «Український футбол» за 18 липня 2017 року, № 53-54
 Газета «Український футбол» за 26 вересня 2017 року, № 73-74

Посилання 
 Казимир Піонтковський: душа команди 
 Шовковський та Лобановський — недосяжні…

Примітки 

Динамо
Засновані в Україні 2017
Списки футболістів